Greef oder De Greef ist der Familienname folgender Personen:
 Alain De Greef († 2015), französischer Rundfunkintendant
 Arthur De Greef (1862–1940), belgischer Pianist und Komponist
 Arthur De Greef (Tennisspieler) (* 1992), belgischer Tennisspieler
 Francis De Greef (* 1985), belgischer Radrennfahrer
 Guillaume De Greef (1842–1924), belgischer Soziologe
 Heleen De Greef (* 1965), niederländische Schachspielerin
 Klaus Greef (* 1930), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Walter De Greef (* 1957), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Graeff
 Greeff
 Gräf
 Graef
 Gref
 De Graeff, bedeutendes Geschlecht aus dem Goldenen Zeitalter der Niederlande